David Pašek – calciatore ceco
 Dušan Pašek – hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo cecoslovacco
 Justine Pasek – modella panamense, Miss Universo 2002
 Pasek & Paul – duo di compositori e parolieri statunitensi, Oscar alla migliore canzone 2017